Лауритцен, Лау:

 Лауритцен, Лау (младший) (1910—1977) — датский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Лауритцен, Лау (старший) (1878—1938) — датский кинорежиссёр, актёр и сценарист.